Gerberstraße steht für:

 Gerberstraße (Kempten)
 Gerberstraße (Leipzig)
 Gerberstraße (Lübeck) 
 Gerberstraße (Weimar)
 Gerberstraße (Wuppertal)